Akwa United  é um clube de futebol nigeriano com sede em Uyo.  Eles jogam na primeira divisão do futebol nigeriano, a Liga de Futebol Profissional da Nigéria.

História 
O clube foi fundado em 1996.

Temporadas
Fonte :

1 divisão :  14
2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

2 divisão : 12
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 , 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011.

Títulos

Participações nas competições da CAF

Liga dos Campeões da CAF 
2021-22 : primeiro rodada

Copa das Confederações da CAF 
2016 : primeiro rodada
2018 : terceira rodada

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nigéria
Clubes de futebol fundados em 1996